Fregeneda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Fregeneda, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Fregeneda (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar